Буенависта, Сан Мигел има више значења:

 Буенависта, Сан Мигел (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта, Сан Мигел (Чинантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику